«Антисемитизм — это социализм дураков» () является заявлением, опровергающим идею о том, что еврейское богатство и власть являются источником социальной несправедливости. По словам британского историка Ричарда Эванса, вероятно, он был изобретен австрийским демократом Фердинандом Кронаветером, но обычно приписывается немецкому социал-демократу Августу Бебелю, а иногда и Карлу Марксу. К 1890-м годам это выражение было широко распространено среди немецких социал-демократов.

Лео Штраус утверждал, что советский лидер Иосиф Сталин намеренно импортировал нацистские идеи о евреях, считая, что «социализм дураков» — это хорошо, потому что дураки — обычное дело.

Рекомендации

Дальнейшее чтение 
 
 
 
 
 

Антисемитизм в Германии